Фадиль Хюсен Кокомани (; 5 мая 1933, Дуррес, Албанское королевство — 28 мая 1979, тюрьма Спач, НСРА) — албанский радиожурналист и редактор, диссидент, коммунист. Сторонник хрущёвской оттепели, активный противник сталинистского режима Энвера Ходжи. Арестован Сигурими, приговорён к 25 годам заключения. Вместе с Вангелем Лежо направил из тюрьмы письмо в ЦК АПТ с крайне резкими обличениями Ходжи и его политики. Вторично осуждён за создание подпольной «ревизионистской» организации в тюрьме Спач. Приговорён к смертной казни и расстрелян. После падения коммунистического режима признан борцом против тоталитарной диктатуры.

Происхождение и взгляды. Учёба в СССР 
Родился в мусульманской семье активиста албанского национального движения, примкнувшего к коммунистам. Окончив школу, вступил в правящую компартию АПТ. Был коммунистическим энтузиастом, проявлял особый интерес к идеологической и пропагандистской деятельности. В 1952 направлен на учёбу в Советский Союз.

До 1957 Фадиль Кокомани учился в Ленинграде на отделении журналистики филологического факультета ЛГУ. Изучал также музыкальную критику в Ленинградской консерватории. Свободно владел русским и итальянским языками. В литературе увлекался жанром фантастики.

Пребывание Фадиля Кокомани в СССР пришлось на начало хрущёвской оттепели. Он проникся духом XX съезда КПСС, симпатиями к Никите Хрущёву.

Журналист и радиоредактор. «Оттепель» в сталинистском государстве 
Вернувшись в Албанию, Фадиль Кокомани работал редактором на Радио Тираны. Занимался молодёжным радиовещанием, литературными и музыкальными программами. Проводил «шестидесятнический» курс информационной политики, пропагандировал достижения советской культуры того периода, фильмы «Судьба человека», «Летят журавли», «Чистое небо», «Баллада о солдате», музыку Тито Скипы. Занимался вокалом у Марии Края, подавал надежды как тенор.

Такая линия шла вразрез с идеологическими установками режима. Однако Фадиль Кокомани имел поддержку директора албанского гостелерадио Петро Кито и его заместителя Имера Минджози. Под покровительством Кито на Радио Тираны возник очаг определённого свободомыслия и культурного многообразия. Сотрудника Кокомани директор и заместитель ценили за профессионализм и креативность.

В 1961 году во главе Радио Тираны встал Танас Нано, однозначный приверженец Энвера Ходжи и его сталинистской политики. Тогда же Ходжа совершил разрыв с СССР. Материалы о советской культуре перестали допускаться в передачах. Жёсткая цензура вынудила Фадиля Кокомани оставить редакторскую должность. Он сосредоточился на публикациях в прессе. Его статьи, эссе и рассказы в молодёжных изданиях были выдержаны в духе ментального романтизма и социального оптимизма.

Противник режима. Подпольная группа 
Фадиль Кокомани был сторонником теоретического коммунизма — как бесклассового и безгосударственного общества. Он придерживался идеологии, с конца 1960-х названной «социализм с человеческим лицом». Поэтому Кокомани резко отвергал сталинистский режим Ходжи.

Не только культурную, но и социальную политику режима Кокомани считал антинародной. Он возлагал на власти ответственность за массовую бедность и тяжёлые условия труда. Партийно-государственную бюрократию воспринимал как классового врага трудящихся. Нападки Ходжи и его окружения на СССР расценивал как предательство. Особенную ненависть вызывал у Кокомани премьер-министр Мехмет Шеху.

В 1962 году Фадиль Кокомани решил приступить к революционному сопротивлению. Вместе со своим другом, единомышленником и коллегой Вангелем Лежо (тоже радиожурналистом, учившимся в СССР во время оттепели) он создал подпольную организацию антиходжаистов. Наряду с Кокомани и Лежо, в группу вошли Трифон Джагика, Роберт Вулкани, Франко Сара, Тома Рафаэли, Ставри Рафаэли. Они распространяли листовки антирежимного содержания — против Ходжи и Шеху, в поддержку позиции СССР в советско-албанском конфликте. По последующей версии следствия, готовилось покушение на Шеху.

Эти действия и намерения стали известны Сигурими. Лежо предложил побег из Поградеца через Югославию в СССР. Однако в июле 1963 года члены группы, в том числе Кокомани и Лежо, были арестованы. Суд приговорил Фадиля Кокомани к смертной казни с заменой на 25 лет тюремного заключения. Аналогичный приговор был вынесен Вангелю Лежо. Двое членов группы — Трифон Джагика и Тома Рафаэли — были расстреляны, поскольку, будучи военнослужащими, по оценке суда, представляли особую опасность.

Свой многолетний срок Фадиль Кокомани отбывал в тюрьмах и трудовых лагерях Эльбасана, Буррели, Тепелены, Фуше-Круйе, Скравотины. В 1978 вместе с Вангьелем Лежо был доставлен в тюрьму Спач.

Письмо в ЦК. Суть и стиль 
Кокомани и Лежо понимали свою обречённость. Они решили выступить в последний раз — в форме письма в ЦК АПТ. Объёмный текст был написан 9 июля 1978 года и отправлен официальным порядком в ноябре того же года.

Ярко, жёстко и с пафосом авторы письма обличают Энвера Ходжу и руководство АПТ. В стилистике текста сказываются литературно-публицистические навыки Кокомани и Лежо. Критика диктатора и правящей партии ведётся с марксистских позиций, авторы подчёркивают коммунистический характер своих убеждений.

Кокомани и Лежо называют Энвера Ходжу «главным капиталистом и рабовладельцем албанской земли», возглавляемую им систему — антинародной эксплуататорской тиранией. Очевидна их ненависть к диктатору — «тирану», «предателю», «Молоху», «Чичикову XX века», «Харону, перевозящему в ад». Неоднократно обращается внимание на социальное происхождение Ходжи из знатной и богатой семьи, звучат такие характеристики, как «бей», «торговец», «ростовщик».

Политический строй НСРА авторы характеризуют как «феодальную тиранию», «империю шпионов и пыточных подвалов, превзошедших фашистские». Негодуют по поводу привилегий бюрократической элиты на фоне народной нищеты. Выражают презрение к «якобы коммунистам», позволившим насадить культ личности Ходжи и систему, «какую мог создать лишь Мефистофель». В то же время экономическое устройство критикуется лишь за провалы и некомпетентность. Будучи марксистами и коммунистами, авторы не предлагают экономических реформ.

Особо выделяется запрет религии — как очередное безумие и преступление. Отмечается, что такие действия «противоречат марксистской диалектике, зато повторяют буржуазно-либеральный произвол» и «открывают дверь тайному возрождению веры». Смысл этого действия предполагается в самообожествлении Ходжи, которого авторы саркастично называют «тиранским божеством» и «олимпийцем».

Большое место в письме занимает прославление Советского Союза — «родины Октября, первой страны социализма, оплота коммунизма, победоносной космической державы», «большевистской партии» и лично «верного ленинца — великого Никиты Хрущёва» (возможно, длительный отрыв от информации мешал пониманию, насколько реалии брежневского застоя отличались от запомнившихся Кокомани и Лежо времён оттепели).

По имеющейся информации, письмо было получено и прочитано Хюсни Капо и Рамизом Алией. Предполагается, что с ним ознакомился Энвер Ходжа. После этого смертный приговор авторам стал вопросом короткого времени.

Полный текст письма Фадиля Кокомани и Вангеля Лежо впервые опубликовала газета Панорама 26 июня 2011.

Тюремное обострение. Суд и казнь 
Тюрьма Спач являлась крупнейшим в Албании местом заключения — и при этом потенциальным очагом сопротивления. Концентрация нескольких сотен осуждённых по политическим статьям способствовала антикоммунистической накалённости. В мае 1973 года в Спаче произошло крупное восстание, подавлять которое пришлось силами Сигурими и полиции при поддержке армейских частей.

Положение обострилось в 1978 года, когда заключённые крайне негативно отреагировали на осуществлённый Энвером Ходжей разрыв с Китаем (в КНР в это время начинались масштабные реформы). В рапорте Сигурими отмечался рост внутритюремной агитации и саботажа, планирование побегов, давление на бригадиров. В тюрьме возникла подпольная Националистическая организация во главе с Джелалем Копренцкой. По данным Сигурими, группа планировала тюремный бунт и восстание, которое должно было перерасти в общенациональное движение и свергнуть режим Ходжи.

23 февраля 1979 года были произведены внутритюремные аресты Фадиля Кокомани, Вангеля Лежо, Джелаля Копренцки и одиннадцати заключённых-националистов. Их обвинили в создании антипартийных и антиправительственных организаций: Копренцку — националистической, Кокомани и Лежо — «ревизионистской». 9 мая суд вынес всем троим смертные приговоры. 28 мая 1979 года Фадиль Кокомани был расстрелян вместе в Вангелем Лежо и Джелалем Копренцкой.

Память. Мемориал в премьерской резиденции 
После падения коммунистического режима в Албании Фадиль Кокомани реабилитирован и причислен к борцам против тоталитарной диктатуры. Однако ему и Вангелю Лежо уделялось меньшее внимание по сравнению с националистами Балли Комбетар, антикоммунистическими повстанцами Пострибы и Коплику, подпольщиками Горного комитета, бойцами и жертвами резни 1951, деятелями внутрипартийной оппозиции.

Положение изменилось весной-летом 2019 года. 29 мая в мемориальном центре бывшей тюрьмы Спач прошёл литературно-музыкальный вечер памяти Фадиля Кокомани, Вангеля Лежо и Джелаля Копренцки. Участвовали бывший заключённый Спача писатель и правозащитник Фатос Лубонья, директор Института изучения преступлений коммунизма Агрон Туфа, министр культуры Албании Эльва Маргарити, посол Австрии в Албании Йохан Саттлер.

К памятным мероприятиям по случаю 40-летнего юбилея казни подключился премьер-министр Албании Эди Рама (комментаторы связали это с политическими трудностями премьера-социалиста — ставшего мишенью протестных выступлений, вплоть до сравнений с Ходжей, и нуждающегося в улучшении своего имиджа). 20 июня 2019 года в Тиране прошла церемония символического перезахоронения Фадиля Кокомани и Вангеля Лежо в резиденции главы правительства. Местонахождение их могил по сей день неизвестно, поэтому в саду резиденции установлена только мемориальная доска. Их именами названа одна из площадей албанской столицы.

См. также 
 Вангель Лежо
 Тоди Лубонья
 Фадиль Пачрами

Примечания 

Диссиденты Албании
Коммунисты Албании
Журналисты Албании
Члены Албанской партии труда
Репрессированные в Албании
Расстрелянные в Албании
Реабилитированные в Албании
Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета